Busendorf steht für:

 Busendorf (Beelitz), ist ein Stadtteil von Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Busendorf, deutscher Name der Stadt Bouzonville, Lothringen
 Busendorf (Rattelsdorf), ist ein Ortsteil des Marktes Rattelsdorf im Landkreis Bamberg, Bayern
 Busendorf (Gemeinde Mank), ist ein Stadtteil von Mank im Bezirk Melk, Niederösterreich